Bariadi (stad) - plaats in Tanzania
 Bariadi (district) - district in Tanzania